Tabela końcowa First Division w sezonie 1987/1988.

M = liczba meczów; Z = zwycięstwa; R = remisy; P = porażki; B+ = bramki zdobyte; B- = bramki stracone; +/- = różnica bramek; Pkt = punkty

Legenda

Play-offy

Przypisy 

1987 w piłce nożnej
1988 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
1987 w Wielkiej Brytanii
1988 w Wielkiej Brytanii